Hasselaer ist der Familienname folgender Personen:
 Gerard Aarnout Hasselaar (Gerard Aernout Hasselaer, 1698–1766), Bürgermeister Amsterdams
 Gerard Claesz Hasselaer (1620–1673) war Bürgermeister und Schout von Amsterdam
 Kenau Simonsdochter Hasselaer (1526–1588)
 Pieter Hasselaer (1583–1651), Bürgermeister Amsterdams